Сан Херонимо Хајакатлан има више значења:

 Општина Сан Херонимо Хајакатлан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Херонимо Хајакатлан (Сан Херонимо Хајакатлан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику